Tyr:

 Týr — музыкальный коллектив, сформированный уроженцами Фарерских островов, живущими в Копенгагене.
 Tyr — альбом рок-группы Black Sabbath 1990 г.
 Tyr — псевдоним бас-гитариста Яна Эрика Торгесена (Borknagar, Vintersorg, Emperor).
 Tyr — одно из обозначений тирозина.

См. также 
 Тюр